Суперкубок Франції з футболу 2020 — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 січня 2021 року між чемпіоном та володарем кубка Франції «Парі Сен-Жермен» і віце-чемпіоном Франції «Олімпік» (Марсель) в місті Ланс на стадіоні Боллар-Делеліс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2020
Франція
Січень 2021
2020 у французькому спорті